Чемпионат мира по снукеру 1995 (, также известен как 1995 Embassy World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, проходивший с 14 по 30 апреля 1995 года в Crucible Theatre в Шеффилде, Англия. Чемпионом мира стал Стивен Хендри.

Призовой фонд 

 Победитель: GB£ 190 000
 Финалист: £ 115 000
 Полуфиналисты:     £ 57 000
 Четвертьфиналисты:  £ 29 000
 1/8 финала: £ 15 500
 1/16 финала: £ 8 750
 Высший брейк в основной стадии турнира: £ 16 000
 Высший брейк в квалификации: £ 5 000
 Максимальный брейк: £ 147 000

Высший брейк 

 147 — Стивен Хендри (полуфинал)

Результаты

Основной турнир

Ссылки 
 Snooker.org 
 Global Snooker 

Апрель 1995 года